Езе́рский (, , ) — славянская фамилия. Известные носители:

Езерский 
 Езерский, Адам (род. 1990) — испанский актёр польского происхождения.
 Езерский, Анджей (род. 1980) — польский гребец-каноист.
 Езерский, Владимир Иванович (род. 1976) — украинский футболист.
 Езерский, Владимир Иосифович (1920—1978) — украинский советский астроном, директор Харьковской обсерватории.
 Езерский, Дмитрий Сергеевич (1917—2014) — Герой Советского Союза.
 Езерский, Евгений Васильевич (1934—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Езерский, Милий Викентьевич (1891—1976) — русский советский писатель, поэт.
 
 Езерский, Павел Семёнович (псевдоним Николай Билецкий; 1896—1919) — российский революционер, советский политик, журналист, участник Гражданской войны.
 Езерский, Радий Фёдорович (1930—2013) — российский врач-педиатр, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор.
 Езерский, Семён Иванович (1852—1921) — российский военный, генерал-лейтенант. Участник Русско-турецкой и Русско-японской войн. Отец Николая Билецкого и Агнии Езерской.
 Езерский, Сидор Антонович (1847—1914) — украинский поэт, переводчик, педагог.
 Езерский, Степан Давыдович — русский архитектор.
 Езерский, Фёдор Венедиктович (1836—1916) — русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела.



См. также 
 «Езерский» — незавершённая поэма Александра Пушкина.
 Езерский сельсовет — административная единица на территории Чериковского района Могилёвской области Белоруссии.
 Езерский улус — княжество енисейских кыргызов XVI—XVIII вв. в центре современной Хакасии между долиной Абакана и Батенёвским кряжем.